Wstępnica, okrężnica wstępująca (łac. Colon ascendens, ang. ascending colon) – część okrężnicy, która obejmuje obszar od zastawki krętniczo-kątniczej (łac. valva ileocecalis s. Bauhini) do prawego zgięcia wątrobowego (łac. Flexura coli dextra s. hepatica), gdzie okrężnica wstępująca przechodzi w okrężnicę poprzeczną. Okrężnica wstępująca ma około 12 cm długości i leży przy tylnej ścianie brzucha. Od przodu i z boków otacza ją otrzewna.

Bibliografia 
 R. Putz, R. Pabsta, Sobotta Atlas anatomii człowieka – tułów, narządy wewnętrzne, kończyna dolna, Wydanie III, Urban & Partner, 

Układ pokarmowy człowieka
Anatomia jamy brzusznej